

Оссіан — місто, штат Індіана
 Оссіан — місто, штат Айова
 Оссіан — місто, штат Нью-Йорк